

Фамилия 
 Мишель Леонхарт — глава федерального управления США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
 Скволл Леонхарт (яп. スコール・レオンハート Squall Leonhart, суко:ру рэонха:то) — главный герой японской ролевой игры Final Fantasy VIII.

Имя 
 Фукс, Леонарт